Sezon (1986/1987) był 84. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Budapest Honvéd SE. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK Vörös Meteor. Tytuł króla strzelców zdobył Lajos Détári, który w barwach klubu Budapest Honvéd SE strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej